Proastiakós sidiródromos Athínas – servizio ferroviario suburbano di Atene
 Proastiakós sidiródromos Pátras – servizio ferroviario suburbano di Patrasso
 Proastiakós sidiródromos Thessaloníkis – servizio ferroviario suburbano di Salonicco